Auburg ist 

ein Gebäudename:
 Auburg, denkmalgeschütztes Gebäude der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz, Niedersachsen

ein Ortsname:
 Auburg (Barbing), Ortsteil der Gemeinde Barbing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Auburg (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut, Bayern

Unternehmen:

 Auburg, Mineralbrunnenbetrieb Auburg-Quelle mit Sitz in Wagenfeld, Landkreis Diepholz, Niedersachsen